

Geografia
 Kalla – nome di un villaggio e di un mandal nel Distretto del Godavari Occidentale (Andhra Pradesh, India)
 Lago Kalla – lago del Minnesota
 Lago Kalla – lago della Finlandia

Persone
 Charlotte Kalla – atleta svedese di sci nordico
 Raymond Kalla – calciatore camerunese